Я́ков Ле́вин:
 Левин, Яков Александрович (Ян Сашин; 1911—1954) — поэт и писатель-сатирик, драматург, переводчик.
 Левин, Яков Михайлович (Металлов; 1900—1976) — литературовед, филолог.